
Lista över matchresultat i grundserien av Elitserien i ishockey 2008/2009. Ligan inleddes den 15 september 2008 och avslutades 28 februari 2009.

Matcher

Statistik

Källor

Hockeyligan.se
Matchreferat på hockeyligan.se

Noter

Sport i Sverige 2008
Sport i Sverige 2009
Ishockeysäsongen 2008/2009
2008/2009